Charles Wolf peut désigner :
 Charles Wolf (1827-1918), astronome français ;
 Charles Wolf (né en 1926), entraîneur américain de basket-ball.